

Дани сећања 

1210-е пне.

fr:1218 av. J.-C.